Slalom gigant kobiet podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 w Turynie został rozegrany 24 lutego. Zawody odbyły się na trasie Sestriere Colle w Sestriere. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Julia Mancuso z USA, srebro wywalczyła Finka Tanja Poutiainen, a brąz zdobyła Szwedka Anna Ottosson.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006